Lekkoatletyka na Igrzyskach Śródziemnomorskich 2022 – zawody lekkoatletyczne rozegrane od 30 czerwca do 3 lipca 2022 podczas XIX Igrzysk Śródziemnomorskich w algierskim Oranie.

Nie zostały rozegrane konkurencje biegu na 10 000 metrów, chodu sportowego i wielobojów kobiet i mężczyzn oraz skoku w o tyczce i pchnięcia kulą kobiet.

Rezultaty

Mężczyźni

konkurencje biegowe

konkurencje techniczne

Kobiety

konkurencje biegowe

konkurencje techniczne

Klasyfikacja medalowa

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2022 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Algierii
Igrzyska Śródziemnomorskie 2022
2022